Мелиоративный — обгонный пункт Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги, находящийся между станциями Семичная и Котельниково в Дубовском районе Ростовской области в 100 метрах к югу от границы с Котельниковским районом Волгоградской области.

Сообщение по обгонному пункту 
По состоянию на август 2018 года пригородное сообщение отсутствует. Пассажирские поезда дальнего следования на обгонном пункте Мелиоративный тарифных остановок не имеют.

Примечания 

Станции Северо-Кавказской железной дороги
Станции Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги